Села:
 Восьме Березня — Сумська область, Охтирський район
 Восьме Березня — Чернігівська область, Бахмацький район

Див. також 
 Міжнародний жіночій день
 8 березня